PNR puede referirse a:

 Passenger Name Record, información relativo a reservas hechas en sistemas de reservas;
 Policía Nacional Revolucionaria, fuerza policial de Cuba;
 Partido Nacional Renovador, partido político de Portugal;
 Partido Nacional Rumano, antiguo partido político de Rumania;
 Partido Nacional Revolucionario, antiguo partido político de México;
 Philippine National Railways;
 Aeropuerto de Pointe-Noire (código IATA: PNR).